Carl Fock kan syfta på bland andra:

* Carl Fock (1812–1905), svensk friherre, militär och politiker
 Carl Fock (1841–1911), svensk militär
 Carl Fock (1854–1938), svensk friherre och militär